Di seguito una lista di asteroidi dal numero 553001 al 554000 con data di scoperta e scopritore.

553001-553100 

|-
| 553001 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553002 - ||  || 25 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553003 - ||  || 1º dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553004 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553005 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553006 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553007 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 553008 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 553009 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553010 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553011 - ||  || 5 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553012 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553013 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553014 - ||  || 14 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553015 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553016 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553017 - ||  || 12 gennaio 2016 || Hellmich, S., Mottola, S.
|-
| 553018 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553019 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553020 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553021 - ||  || 13 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553022 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553023 - ||  || 25 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553024 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553025 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 553026 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553027 - ||  || 3 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553028 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553029 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553030 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553031 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553032 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553033 - ||  || 1º dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553034 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553035 - ||  || 10 gennaio 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 553036 - ||  || 10 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553037 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 553038 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553039 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 553040 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553041 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 553042 - ||  || 8 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 553043 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 553044 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553045 - ||  || 30 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553046 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553047 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553048 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553049 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553050 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553051 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553052 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553053 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553054 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553055 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553056 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553057 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553058 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553059 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553060 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553061 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553062 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553063 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553064 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553065 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553066 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553067 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553068 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553069 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553070 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553071 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553072 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553073 - ||  || 28 gennaio 2011 || Hug, G.
|-
| 553074 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553075 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 553076 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553077 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553078 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553079 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553080 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 553081 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553082 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 553083 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553084 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553085 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 553086 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553087 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553088 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553089 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553090 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553091 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553092 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553093 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 553094 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 553095 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553096 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553097 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553098 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 553099 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553100 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

553101-553200 

|-
| 553101 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 553102 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 553103 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 553104 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553105 - ||  || 17 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 553106 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553107 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553108 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553109 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 553110 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553111 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 553112 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553113 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553114 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553115 - ||  || 24 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553116 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553117 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553118 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553119 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553120 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553121 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553122 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553123 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 553124 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553125 - ||  || 25 settembre 2009 || CSS
|-
| 553126 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553127 - ||  || 2 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553128 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553129 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553130 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553131 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553132 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553133 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553134 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553135 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553136 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553137 - ||  || 13 marzo 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 553138 - ||  || 29 dicembre 2009 || Pan-STARRS 1
|-
| 553139 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553140 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553141 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553142 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553143 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553144 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553145 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553146 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553147 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553148 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553149 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553150 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553151 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553152 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553153 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 553154 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 553155 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553156 - ||  || 24 novembre 2005 || NEAT
|-
| 553157 - ||  || 20 novembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 553158 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553159 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553160 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553161 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553162 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553163 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553164 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553165 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553166 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553167 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553168 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 553169 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553170 - ||  || 29 gennaio 2011 || Bickel, W.
|-
| 553171 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553172 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553173 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553174 - ||  || 30 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553175 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553176 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553177 - ||  || 3 febbraio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553178 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553179 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553180 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553181 - ||  || 6 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553182 - ||  || 13 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 553183 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553184 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553185 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553186 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553187 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 553188 - ||  || 5 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553189 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553190 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553191 - ||  || 13 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 553192 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553193 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553194 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553195 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553196 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553197 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553198 - ||  || 7 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553199 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553200 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

553201-553300 

|-
| 553201 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553202 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553203 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553204 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553205 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553206 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553207 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553208 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553209 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553210 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553211 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553212 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553213 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553214 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553215 - ||  || 4 marzo 2011 || CSS
|-
| 553216 - ||  || 4 marzo 2011 || CSS
|-
| 553217 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 553218 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553219 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553220 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553221 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 553222 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 553223 - ||  || 12 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553224 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 553225 - ||  || 8 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553226 - ||  || 23 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 553227 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553228 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 553229 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 553230 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 553231 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 553232 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 553233 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 553234 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553235 - ||  || 29 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553236 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553237 - ||  || 10 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553238 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553239 - ||  || 14 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553240 - ||  || 15 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553241 - ||  || 22 marzo 2011 || Apitzsch, R.
|-
| 553242 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553243 - ||  || 27 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553244 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 553245 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553246 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553247 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 553248 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553249 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553250 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 553251 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 553252 - ||  || 26 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553253 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553254 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553255 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553256 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553257 - ||  || 26 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553258 - ||  || 9 marzo 2011 || Cernis, K.
|-
| 553259 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553260 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553261 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 553262 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553263 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 553264 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553265 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 553266 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553267 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 553268 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553269 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553270 - ||  || 24 luglio 2003 || Polishook, D.
|-
| 553271 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553272 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 553273 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553274 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553275 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553276 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553277 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553278 - ||  || 9 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553279 - ||  || 31 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553280 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553281 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553282 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553283 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553284 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553285 - ||  || 19 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553286 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553287 - ||  || 24 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553288 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553289 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553290 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553291 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553292 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553293 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553294 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553295 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553296 - ||  || 3 settembre 2005 || CSS
|-
| 553297 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 553298 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553299 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553300 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|}

553301-553400 

|-
| 553301 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553302 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553303 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553304 - ||  || 7 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553305 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553306 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553307 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553308 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553309 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553310 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553311 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553312 - ||  || 23 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 553313 - ||  || 27 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 553314 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553315 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553316 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553317 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553318 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553319 - ||  || 24 maggio 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 553320 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553321 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553322 - ||  || 27 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553323 - ||  || 20 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 553324 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 553325 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553326 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553327 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553328 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553329 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553330 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 553331 - ||  || 9 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553332 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553333 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553334 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553335 - ||  || 7 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 553336 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553337 - ||  || 8 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 553338 - ||  || 13 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553339 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553340 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 553341 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553342 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553343 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 553344 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553345 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553346 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 553347 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553348 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553349 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 553350 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 553351 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553352 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553353 - ||  || 29 maggio 2011 || ESA OGS
|-
| 553354 - ||  || 28 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 553355 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553356 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553357 - ||  || 12 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553358 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 553359 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 553360 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553361 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553362 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553363 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553364 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553365 - ||  || 22 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 553366 - ||  || 23 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553367 - ||  || 29 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553368 - ||  || 10 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553369 - ||  || 12 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553370 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553371 - ||  || 30 settembre 2008 || CSS
|-
| 553372 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553373 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553374 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553375 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553376 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553377 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 553378 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553379 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553380 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553381 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553382 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553383 - ||  || 6 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553384 - ||  || 12 febbraio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 553385 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553386 - ||  || 22 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553387 - ||  || 23 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553388 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553389 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553390 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553391 - ||  || 25 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 553392 - ||  || 28 giugno 2011 || Bickel, W.
|-
| 553393 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553394 - ||  || 1º luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553395 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553396 - ||  || 22 luglio 2011 || Haleakala
|-
| 553397 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553398 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553399 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553400 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|}

553401-553500 

|-
| 553401 - ||  || 1º luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553402 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553403 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553404 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 553405 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553406 - ||  || 1º novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553407 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553408 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553409 - ||  || 29 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 553410 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553411 - ||  || 15 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 553412 - ||  || 30 giugno 2000 || ASTROVIRTEL
|-
| 553413 - ||  || 31 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553414 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 553415 - ||  || 27 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 553416 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553417 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553418 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553419 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553420 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553421 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553422 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553423 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553424 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553425 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553426 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553427 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553428 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553429 - ||  || 10 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553430 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 553431 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 553432 - ||  || 3 agosto 2011 || ESA OGS
|-
| 553433 - ||  || 3 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 553434 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553435 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553436 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553437 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553438 - ||  || 9 agosto 2011 || Pal, A.
|-
| 553439 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 553440 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 553441 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553442 - ||  || 27 settembre 2006 || SDSS Collaboration
|-
| 553443 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 553444 - ||  || 12 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 553445 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553446 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553447 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553448 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553449 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553450 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553451 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 553452 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553453 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553454 - ||  || 15 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Hwang, H. S.
|-
| 553455 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553456 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553457 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553458 - ||  || 28 agosto 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 553459 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553460 - ||  || 28 agosto 2011 || Holmes, R.
|-
| 553461 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553462 - ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 553463 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553464 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553465 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 553466 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553467 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553468 - ||  || 9 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553469 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553470 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553471 - ||  || 24 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 553472 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 553473 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 553474 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553475 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553476 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553477 - ||  || 26 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553478 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553479 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 553480 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553481 - ||  || 27 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 553482 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553483 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553484 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553485 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553486 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 553487 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553488 - ||  || 21 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553489 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553490 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553491 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553492 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553493 - ||  || 16 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553494 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553495 - ||  || 7 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553496 - ||  || 5 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553497 - ||  || 6 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 553498 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553499 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553500 - ||  || 8 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

553501-553600 

|-
| 553501 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553502 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 553503 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553504 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553505 - ||  || 1º settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553506 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553507 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553508 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 553509 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553510 - ||  || 17 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553511 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 553512 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553513 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553514 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553515 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553516 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553517 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553518 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 553519 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 553520 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553521 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553522 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553523 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 553524 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 553525 - ||  || 1º novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553526 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 553527 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553528 - ||  || 4 giugno 2011 || Pozo, F., Colque, J. P.
|-
| 553529 - ||  || 15 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 553530 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 553531 - ||  || 20 settembre 2011 || CSS
|-
| 553532 Alfiejohnpercy ||  || 23 settembre 2011 || N.Falla
|-
| 553533 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553534 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553535 - ||  || 21 settembre 2011 || CSS
|-
| 553536 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553537 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553538 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553539 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553540 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553541 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553542 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553543 - ||  || 18 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553544 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553545 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553546 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553547 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553548 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553549 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553550 - ||  || 9 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553551 - ||  || 19 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553552 - ||  || 17 aprile 2004 || NEAT
|-
| 553553 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553554 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 553555 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553556 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553557 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553558 - ||  || 7 marzo 2003 || Kitt Peak
|-
| 553559 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 553560 - ||  || 4 settembre 2007 || CSS
|-
| 553561 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553562 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553563 - ||  || 26 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553564 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553565 - ||  || 6 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 553566 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553567 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553568 - ||  || 22 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553569 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553570 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 553571 - ||  || 6 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 553572 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553573 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553574 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 553575 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553576 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553577 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553578 - ||  || 6 settembre 2011 || Hashimoto, N., Nishiyama, K.
|-
| 553579 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553580 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553581 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553582 - ||  || 1º maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 553583 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553584 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553585 - ||  || 21 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553586 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553587 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553588 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553589 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 553590 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 553591 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553592 - ||  || 1º ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 553593 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553594 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 553595 - ||  || 2 luglio 2006 || Mauna Kea
|-
| 553596 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553597 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553598 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 553599 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 553600 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

553601-553700 

|-
| 553601 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553602 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 553603 - ||  || 16 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 553604 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553605 - ||  || 30 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553606 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553607 - ||  || 4 settembre 2004 || Ticha, J., Tichy, M.
|-
| 553608 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553609 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553610 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553611 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553612 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553613 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553614 - ||  || 30 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553615 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553616 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553617 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553618 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553619 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553620 - ||  || 25 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 553621 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553622 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553623 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553624 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 553625 - ||  || 5 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553626 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553627 - ||  || 3 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 553628 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553629 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553630 - ||  || 1º ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553631 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553632 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553633 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553634 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 553635 - ||  || 10 novembre 2004 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 553636 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553637 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 553638 - ||  || 25 giugno 2005 || NEAT
|-
| 553639 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553640 - ||  || 7 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553641 - ||  || 11 novembre 2007 || Bisei SG Center
|-
| 553642 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553643 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553644 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 553645 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 553646 - ||  || 16 settembre 2007 || LUSS
|-
| 553647 - ||  || 24 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553648 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553649 - ||  || 7 luglio 2007 || LUSS
|-
| 553650 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553651 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553652 - ||  || 11 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 553653 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 553654 - ||  || 14 agosto 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 553655 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 553656 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553657 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 553658 - ||  || 20 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553659 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553660 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553661 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 553662 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553663 - ||  || 1º dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553664 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553665 - ||  || 16 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553666 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553667 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553668 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553669 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 553670 - ||  || 19 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 553671 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553672 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553673 - ||  || 5 agosto 2007 || LUSS
|-
| 553674 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553675 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553676 - ||  || 6 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553677 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553678 - ||  || 19 ottobre 2007 || CSS
|-
| 553679 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 553680 - ||  || 19 ottobre 2007 || CSS
|-
| 553681 - ||  || 6 ottobre 2000 || AMOS
|-
| 553682 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553683 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553684 - ||  || 29 settembre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 553685 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 553686 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553687 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 553688 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553689 - ||  || 12 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 553690 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553691 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553692 - ||  || 24 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 553693 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 553694 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553695 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553696 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553697 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553698 - ||  || 4 ottobre 2007 || CSS
|-
| 553699 - ||  || 20 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553700 - ||  || 7 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

553701-553800 

|-
| 553701 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553702 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553703 - ||  || 18 agosto 2007 || Ries, W.
|-
| 553704 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553705 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553706 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553707 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553708 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553709 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553710 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553711 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553712 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553713 - ||  || 15 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 553714 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 553715 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553716 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553717 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 553718 - ||  || 4 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553719 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553720 - ||  || 31 gennaio 2005 || NEAT
|-
| 553721 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553722 - ||  || 1º luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 553723 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553724 - ||  || 1º luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553725 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553726 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553727 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553728 - ||  || 4 settembre 2011 || Ivashchenko, Y., Kyrylenko, P.
|-
| 553729 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553730 - ||  || 21 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 553731 - ||  || 24 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553732 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553733 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553734 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553735 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553736 - ||  || 5 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553737 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 553738 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553739 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 553740 - ||  || 4 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 553741 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553742 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553743 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553744 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553745 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553746 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553747 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553748 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553749 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553750 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553751 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553752 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553753 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553754 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553755 - ||  || 20 luglio 2007 || LUSS
|-
| 553756 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553757 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553758 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553759 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553760 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553761 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553762 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553763 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553764 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553765 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553766 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553767 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 553768 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553769 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553770 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553771 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553772 - ||  || 31 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553773 - ||  || 23 novembre 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 553774 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 553775 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 553776 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553777 - ||  || 28 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 553778 - ||  || 23 novembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 553779 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553780 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553781 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553782 - ||  || 30 settembre 2002 || AMOS
|-
| 553783 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553784 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553785 - ||  || 27 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553786 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553787 - ||  || 4 ottobre 2007 || CSS
|-
| 553788 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553789 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553790 - ||  || 30 ottobre 2011 || CSS
|-
| 553791 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553792 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553793 - ||  || 31 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553794 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553795 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 553796 - ||  || 27 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553797 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553798 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553799 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553800 - ||  || 11 novembre 2007 || CSS
|}

553801-553900 

|-
| 553801 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553802 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553803 - ||  || 27 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553804 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553805 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553806 - ||  || 28 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553807 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553808 - ||  || 20 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553809 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553810 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553811 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553812 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553813 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553814 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553815 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553816 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553817 - ||  || 1º dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553818 - ||  || 16 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553819 - ||  || 21 dicembre 2011 || Rinner, C.
|-
| 553820 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 553821 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 553822 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553823 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553824 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553825 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553826 - ||  || 20 novembre 2003 || Kitt Peak
|-
| 553827 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553828 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553829 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553830 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553831 - ||  || 19 luglio 2006 || Mauna Kea
|-
| 553832 - ||  || 14 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553833 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553834 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553835 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553836 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553837 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553838 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553839 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553840 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553841 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553842 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553843 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 553844 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553845 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553846 - ||  || 16 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 553847 - ||  || 14 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553848 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 553849 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 553850 - ||  || 20 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 553851 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 553852 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553853 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 553854 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553855 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553856 - ||  || 17 gennaio 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 553857 - ||  || 18 gennaio 2012 || Ory, M.
|-
| 553858 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553859 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553860 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553861 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553862 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553863 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553864 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553865 - ||  || 14 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 553866 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553867 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553868 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553869 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553870 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 553871 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553872 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553873 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553874 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553875 - ||  || 21 gennaio 2012 || CSS
|-
| 553876 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553877 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553878 - ||  || 6 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553879 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553880 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553881 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553882 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553883 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553884 - ||  || 29 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553885 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553886 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553887 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553888 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553889 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553890 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553891 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553892 - ||  || 31 ottobre 2010 || ESA OGS
|-
| 553893 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553894 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553895 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553896 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 553897 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553898 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553899 - ||  || 1º novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553900 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|}

553901-554000 

|-
| 553901 - ||  || 14 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 553902 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553903 - ||  || 31 gennaio 2012 || Holmes, R.
|-
| 553904 - ||  || 21 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553905 - ||  || 18 gennaio 2012 || CSS
|-
| 553906 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553907 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553908 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553909 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553910 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553911 - ||  || 1º febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 553912 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553913 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553914 - ||  || 26 marzo 2004 || Dell'Antonio, I.
|-
| 553915 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 553916 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553917 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553918 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553919 - ||  || 12 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553920 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553921 - ||  || 11 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553922 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553923 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 553924 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 553925 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553926 - ||  || 3 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 553927 - ||  || 6 aprile 2008 || Tucker, R.
|-
| 553928 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553929 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553930 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553931 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 553932 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 553933 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553934 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553935 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553936 - ||  || 19 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 553937 - ||  || 31 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553938 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553939 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 553940 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553941 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553942 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553943 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 553944 - ||  || 22 febbraio 2012 || CSS
|-
| 553945 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 553946 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553947 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553948 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553949 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 553950 - ||  || 29 gennaio 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 553951 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 553952 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553953 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553954 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 553955 - ||  || 27 febbraio 2012 || CSS
|-
| 553956 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553957 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553958 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553959 - ||  || 1º dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 553960 - ||  || 26 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553961 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553962 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553963 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 553964 - ||  || 27 agosto 2006 || LUSS
|-
| 553965 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 553966 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553967 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 553968 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553969 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553970 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553971 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553972 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553973 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553974 - ||  || 21 marzo 2012 || Apitzsch, R.
|-
| 553975 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553976 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 553977 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 553978 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553979 - ||  || 21 marzo 2012 || Hobart, J.
|-
| 553980 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 553981 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553982 - ||  || 24 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553983 - ||  || 3 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553984 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 553985 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 553986 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 553987 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 553988 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 553989 - ||  || 26 marzo 2012 || Holmes, R.
|-
| 553990 - ||  || 27 marzo 2012 || CSS
|-
| 553991 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 553992 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 553993 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 553994 - ||  || 1º febbraio 2003 || NEAT
|-
| 553995 - ||  || 28 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 553996 - ||  || 31 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 553997 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 553998 - ||  || 1º maggio 2008 || CSS
|-
| 553999 - ||  || 27 marzo 2012 || Elenin, L.
|-
| 554000 - ||  || 15 febbraio 2010 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0553001